Bora poate fi un etnomim sau toponim și se poate referi la

Denumiri geografice

Oriunde în lume 
 Bora (Australia), loc de inițiere ceremonială în cultura aborigeană din 
 Bora, Punjab, sat în statul Punjab din 
 Borá, oraș din statul São Paulo din 
 Boracay, insulă stațiune din 
 Tora Bora, complex de peșteri din

România 
 Bora, Ialomița, fost sat, actualmente localitate componentă a municipiului Slobozia din județul Ialomița
 Ogașu Bora, curs de apă, afluent de dreapta al râului Bora
 Râul Bora, curs de apă, afluent de dreapta al râului Lotru

Oameni

Etnicitate, cultură 
 Limba Bora, limbă de tip  Witotoan, vorbită în vestul pădurii ecuatoriale a Amazonului, în  și în estul a două țări andine,  și 
 Oamenii Bora, grupul etnic care vorbește limba bora

Nume de familie 
 Bora (nume de familie)

Prenume 
 Bora (prenume coreean), prenume feminin coreean
 Bora (prenume turc), prenume masculin turcesc

Alte utilizări 
 Bora (vânt), vânt catabatic care suflă în Marea Adriatică și pe malul sudic al Mării Negre
 BORA, acronim pentru  New Zealand Bill of Rights Act 1990
 Bora, numele din  dat unei legume tropicale Vigna unguiculata

Alte articole corelate 
 Yoon Bo-ra, cântăreț din Coreea de Sud
 Bohra, alt nume pentru  Mustaali traders
 Bora Bora (dezambiguizare)
 Râul Bora (dezambiguizare)

Nume proprii